Three Lakes (Washington)
 Three Lakes (Flórida)
 Three Lakes (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos